

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Dziesławice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Międzybórz 
 Dziesławice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica